Річард Бертон ():

 Річад Бертон (; 1925—1984) — британський актор театру і кіно.
 Річард Френсіс Бертон (; 1821—1890) — британський дослідник, географ, перекладач, письменник.